Mwari kan syfta på:

Teologi
Mwari (gudom) Gud i Shonakulturen

Flygplan
Mwari (flygplan) Sydafrikansk flygplanstyp